Uilenspiegel vzw is een Vlaamse patiëntenvereniging in de sector van de geestelijke gezondheidszorg die zich vooral bezighoudt met patiëntenvertegenwoordiging. De deelnemers zijn uitsluitend mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De werking van de organisatie steunt op zes pijlers: lotgenotencontact, vertegenwoordiging, vorming, sensibiliseren, herstel & ervaringsdeskundigheid en participatie.
UilenSpiegel zet zich in voor de cliënten van de GGZ, vertegenwoordigt de stem van de patiënt bij de overheid, in het Vlaams Patiëntenplatform, het Steunpunt Geestelijke Gezondheid, de regionale zorgnetwerken en in sommige instellingen. Deze taken worden vooral door vrijwilligers-ervaringsdeskudigen ingevuld.
Daarnaast is er aandacht voor lotgenotencontact, vorming en ontwikkelen van visie.

De vertegenwoordiging gebeurt bij diverse ggz-netwerken en -instellingen, alsook bij de overheid.

Uilenspiegel werd opgericht in 1997.

Externe link 
Website van de vereniging

Psychiatrie
Belgische patiëntenorganisatie